Зама:

 Зама (молд. zeamă) — молдавский горячий национальный суп
 Зама (святой) — первый епископ Болоньи.
 Зама (фильм) — аргентинский художественный фильм.  

Топоним:
 Зама́ — деревня в Ольхонском районе Иркутской области.
 Зама (Тунис)

Гидроним:
 Зама — река в Куйтунском районе Иркутской области, впадает в Окинский залив Братского водохранилища.